Das Juniorinnendoppel der French Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Marta Fraga und Adriana González-Peñas.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
2004